Ружан:

 Ружан — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Макувский повят.
 Ружан — гмина (уезд) в Польше, входит в Макувский повят, Мазовецкое воеводство.